Ivan Marušić (slikar), hrvatski strip-autor, ilustrator i slobodni umjetnik
 Ivan Marušić (fizičar), australsko-hrvatski fizičar